A Köchel-jegyzék (németül Köchelverzeichnis) Wolfgang Amadeus Mozart műveinek listája, időrendi sorrendben. Nevét készítőjéről, Ludwig von Köchelről kapta. A jegyzékben az egyes művek jelölése: K. vagy K.V. és egy szám. Így például Mozart Requiemje a Köchel-jegyzék szerint a 626. Mozart mű, ezért a K. 626-os vagy K.V. 626-os jelölést kapta.

A jegyzék története 

Az első jegyzéket, amely Mozart műveit katalógusba rendezte, 1862-ben alkotta meg Köchel osztrák zenetörténész és természettudós. Köchel már 1852-től szoros kapcsolatban állt a salzburgi zenei intézményekkel, 1854-ben a Dommusikverein (Egyházzenei Egyesület) és Mozarteum tagjává választották, 1856-ban pedig, Mozart születésének századik évfordulójára saját kiadásában megjelentette a zeneszerző néhány dalát. Ezt megelőzően, 1851-ben barátja, Franz Lorenz közreadott egy ismeretlen szerzőtől származó írást A Mozart-anyagok címmel, amely ráirányította a figyelmet a Mozart zenéjével és a művek forrásaival kapcsolatos tudás elégtelenségére. Ez késztette arra, hogy elkészítse a zeneszerző műveinek időrendi jegyzékét. Az 551 oldalas Chronologisch-thematisches Verzeichnis sämtlicher Tonwerke Wolfgang Amadé Mozarts (Wolfgang Amadé Mozart összegyűjtött zeneműveinek időrendi-tematikus jegyzéke) a művek megnevezése mellett tartalmazta azok nyitóütemeit is, felsorolta a szerzői autográfokat, egyéb kéziratokat, illetve az első kiadás jellemzőit és a műre vonatkozó legfrissebb információkat illetően Otto Jahn 1856 és 1859 között megjelent nagyszabású Mozart-életrajzához irányította az olvasót.

A művek hitelességét és különösen az időrend kérdését illetően Köchel Mozart-katalógusa korábban nem ismert problémákkal szembesítette a zenetörténeti kutatást. A Mozart-művek kevesebb, mint harmada készült 1784 februárja után, amikortól Mozart maga is vezetett tematikus jegyzéket, így nagyjából 450 művének biztos datálása nem volt lehetséges, tekintettel arra, hogy a kéziratok nagy része vagy nem maradt fenn, vagy nem volt datálva. Emiatt a katalógusát időnként átdolgozták, frissítették: 1905-ben Paul Graf von Waldersee, 1937-ben Alfred Einstein, 1964-ben Franz Giegling, Alexander Weinmann és Gerd Sievers. Jelentősebb változásokat csak a harmadikban (1937), illetve a jelenlegi, hatodikban (1964) eszközöltek.

A lista használata

Mivel jó néhány jegyzékszám megváltozott már az eredeti kiadás óta, ezért a felvételeken általában közlik az eredeti (K) és a hatodik revízió (K6) jegyzékszámát is. Az alábbi táblázat mind a K, mind a K6 szerint rendezhető.

A listában használt jelölések:
K - az 1862-es Köchel-jegyzék számai; ha a mű ebben nem szerepel, a 2/1905 vagy 3/1937 száma szerepel.
K6 - a 6/1964-es Köchel-jegyzék számai, amelyeknél a számot A, B vagy C előzi meg, a megfelelő függelékben találhatók.
A - Anhang (Függelék): csak a Köchel-jegyzék 6/1964 előtti kiadásaira vonatkozik.
(C) - Mozart Verzeichnis aller meiner Werke című katalógusából származó dátum.
(D) - a mű kéziratán található keletkezési dátum.
(L) - Mozart levelezéséből ismert dátum.
MW - Mozarts Werke: az adott mű száma a Johannes Brahms és társai által összeállított katalógusban.
NMA - Neue Ausgabe sämtlicher Werke: az adott mű száma az Ernst Fritz Schmid és társai által összeállított katalógusban.
? - feltételezett adat.

A művek jegyzéke

Jegyzetek

Források

További információk 

 Köchel katalógusa Mozart műveiről
 Neue Mozart-Ausgabe – Mozart műveinek adatbázisa

Kapcsolódó szócikkek 
Opusszám
Wolfgang Amadeus Mozart fő művei
Wolfgang Amadeus Mozart műveinek listája
Wolfgang Amadeus Mozart szimfóniái
Wolfgang Amadeus Mozart hegedűversenyei

Mozart
Zeneelmélet